Il singolare del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andre Agassi che ha battuto in finale Brad Gilbert 6-2, 6-7(4), 6-2.

Teste di serie 

 Andre Agassi (campione)
 Brad Gilbert (finale)
 Jaime Oncins (quarti di finale)
 Renzo Furlan (primo turno)

 Jim Grabb (primo turno)
 Jeff Tarango (semifinali)
 Richey Reneberg (quarti di finale)
 Marcos Ondruska (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1993
ATP Tour 1993